Dobrova je ime občine in več naselji:

 občina Dobrova - Polhov Gradec

Naselja v Sloveniji:
 Dobrova pri Dravogradu, občina Dravograd
 Dobrova pri Prihovi, občina Oplotnica
 Dobrova, Mestna občina Celje
 Dobrova, občina Dobrova - Polhov Gradec
 Dobrova, občina Krško
Glej tudi toponima Dobrava in Dobrovlje